Bătălia de la Arras este numele sub care sunt cunoscute mai multe lupte care au avut loc în regiunea orașului  Arras, în  regiunea Artois, Franța:

Asediul Arrasului (1640), asediul garnizoanei spaniole a Arrasului de către trupele francize în timpul Războiului de Treizeci de Ani
Bătălia de la Arras (1654), o confruntare dintre francezi și spanioli în timpul Războiului din 1635–1659.
Bătălia de la Arras (1914), o bătălie din timpul „Cursei către mare” din prima  conflagrație mondială. 
Bătălia de la Arras (1915), o bătălie din timpul primei conflagrații mondiale de pe 9 mai 1915.
Bătălia de la Arras (1917), o ofensivă britanică din timpul primei conflagrații mondiale.
Bătălia de la Arras (1918), parte a „Ofensivei de 100 de zile”din timpul  primei conflagrații mondiale.
Bătălia de la Arras (1940), o bătălie de tancuri din timpul Bătăliei Franței a celei de-a doua conflagrații mondiale.

Vedeți și: 
 Arras (dezambiguizare)